Плоеме́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 120 км на південний захід від Ренна, 24 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1063 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2694,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Плоемель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Плоемель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан